Третья футбольная лига 2010/2011 годов () — 3-й сезон Третьей лиги с момента её создания в 2008 году. Сезон стартовал 23 июля 2010 года и закончился 14 мая 2011 года. В турнире приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Третья лига 2010/11 на kicker.de

2010/2011
Германия
Германия
Спорт в Германии в 2010 году
Спорт в Германии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011